Tre sono state le stragi avvenute a Canicattì, nella Sicilia meridionale.

 Strage di Canicattì – commessa da reparti della 15. Panzergrenadier-Division il 12 luglio 1943, ritenuta essere la prima compiuta dai nazisti in Italia.
 Strage di Canicattì – commessa dall'ufficiale George Herbert McCaffrey dell'United States Army il 14 luglio 1943.
 Strage di Canicattì – avvenuta tra dimostranti di sinistra e Carabinieri il 21 dicembre 1947.